9012Live: The Solos – album degli Yes del 1985
 9012Live – video degli Yes del 1985